Den Namen Glemser tragen:

Bernd Glemser (* 1962), deutscher Pianist
Dieter Glemser (* 1938), deutscher Automobilrennfahrer
Oskar Glemser (1911–2005), deutscher Chemiker
Peter Glemser (* 1940), deutscher Radrennfahrer

Auch:
 Glemser, Synonym für die Hedelfinger Riesenkirsche